Ла Фатима има више значења:

 Ла Фатима, Кокбилин (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фатима (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику